Antoni Kwiatkowski – (1844–1907) profesor gimnazjalny, działacz oświatowy, społeczny i polityczny
 Antoni Józef Kwiatkowski (1861–1926) – duchowny rzymskokatolicki, kanonik honorowy
 Antoni Albin Kwiatkowski (1880–1939) – lekarz weterynarii
 Antoni Konstanty Kwiatkowski (1899–1940) – doktor inżynier, porucznik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Antoni Kwiatkowski (1902–) – kapitan Wojska Polskiego
 Antoni Kwiatkowski – duchowny rzymskokatolicki, kanonik, dziekan sławkowski